Sørkapp („Südkap“) ist der Name folgender Kaps:

 Sørkapp-Land, südlichste Halbinsel von Spitzbergen
 Sørkapp (Jan Mayen), südlichstes Kap auf Jan Mayen

Siehe auch:
 South Cape